Saling steht für:

 Saling, eine Holzkonstruktion im Segelschiffbau
 Saling Township im US-Bundesstaat Missouri

Personen:
 Erich Saling (1925–2021), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 George Saling (1909–1933), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Salling